A pokémonok alapból tudnak mozdulatokat, viszont ha hozzá akarunk férni az erősebbekhez, akkor szintet kell lépnie a Pokémonunknak. A következő táblázatban a mozdulatok neve meg lesz adva Angolul és Magyarul, a típusa, az erőssége és az esély arra, hogy betaláljon, Fizikai/Speciális, A generáció, amikor behozták a játékra és a felhasználhatósága darabszámban (PP).